1383 км, 1383-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1383 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская	область). Код 811318.
 1383 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Пермский	край). Код 258450.